Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Chicago Challenger 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 [Dalayna Hewitt Offizielle Website]
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Chicago